Paz peut désigner :

Littérature 
 Martin Paz, nouvelle de Jules Verne.

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Abel Paz, nom de plume de l'écrivain espagnol Diego Camacho (1921-2009) ;
 Abraham Paz (1979-), footballeur espagnol ;
 Andy Paz-Garriga (1993-), joueur franco-cubain de baseball ;
 Aníbal Paz (1917-), footballeur uruguayen ;
 Blas Paz del Castillo Padrón (1780-1814), militaire vénézuélien ;
 Edmundo Paz Soldán (1967-), écrivain bolivien ;
 Eduardo Romero Paz (?-1900),  homme politique espagnol ;
 Eugène Paz (1835-1901), humaniste et journaliste français, pionnier de la gymnastique en France ;
 Fernando Paz Castillo (1893-1981), diplomate et poète vénézuélien ;
 Jesus Angel Paz Galarraga (1919-2012), homme politique vénézuélien ;
 Jose Luis Paz Rojas (1959-), physicien vénézuélien ;
 José María Paz (1791–1854), militaire argentin ;
 Juan Paz del Castillo (1778-1828), militaire vénézuélien;
 Juan Carlos Paz (1891 – 1972), musicien argentin ; 
 Juan Pablo Paz (1959–), physicien argentin ; 
 Magdeleine Paz (1889-1973), journaliste, écrivain et femme politique française ;
 Marcela Paz (1902-1985), écrivaine chilienne ;
 Mariano Felipe Paz Soldán (1821-1886),  géographe et historien péruvien; 
 Mariano Rivera Paz (1804-1849), homme politique guatémaltèque ;
 Maurice Paz (1896-1985), avocat, historien et homme politique français ;
 Mercedes Paz (1966-), joueuse de tennis argentine ;
 Octavio Paz (1914–1998), poète, essayiste et diplomate mexicain ;
 Oded Paz (1980-), acteur, animateur et humoriste israélien ;
 Pablo Paz (1973-), footballeur argentin ;
 Raul Paz (1969-), chanteur et musicien cubain ; 
 Rodrigo Paz (1933-2021), chef d'entreprise, homme politique et dirigeant sportif équatorien ;
 Rubén Paz (1959-), footballeur uruguayen ;
 Senel Paz (1950-), écrivain et scénariste cubain ;
 Víctor Paz Estenssoro (1907-2001), homme politique bolivien ;
 Vinnie Paz, rappeur américain.

Personnage de fiction 
Paz, un personnage de Ghost in the Shell.

Sciences et techniques 
 PAZ, satellite espagnol.

Toponyme

Avenida General Paz, autoroute urbaine de Buenos Aires ;
 General Paz, partido de la province de Buenos Aires ;
 Département de General Paz, subdivision de la province de Corrientes.

Paz, une localité de Croatie.

Nueva Paz, une municipalité de Cuba dans la province de Mayabeque.

Paz Castillo est une municipalité de l'État de Miranda.

Sigle

PAZ peut faire référence à :
 Paris Animaux Zoopolis, association animaliste française;
Plan d'aménagement de zone, un document d'urbanisme en droit français;
 Zone autonome permanente (en anglais Permanent Autonomous Zone);
 Système instrumenté de sécurité (en russe Противоаварийная защита), système visant à répondre aux dangers extérieurs et notamment technologiques.

Homonymie de toponyme